Fibula (, ‚Spange‘) bezeichnet:

Anatomie:
 Wadenbein, den Wadenbeinknochen des Unterschenkels bei Wirbeltieren

Kleidung:
 Fibel (Schließe), metallene, dem Prinzip der Sicherheitsnadel entsprechende Gewandnadel

Siehe auch:
 Fibel